mięsień piersiowy większy
 mięsień piersiowy mniejszy